Miejscowości w USA:
 Hartwick – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Hartwick – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Hartwick – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
Gminy w USA:
 Hartwick (ang. Hartwick Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Hartwick (ang. Hartwick Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego